Gunnar Gíslason (1961) – ex calciatore islandese
Rúrik Gíslason (1988) – calciatore islandese
Stefán Gíslason (1980) – ex calciatore islandese
Valur Gíslason (1977) – calciatore islandese